Жолобово — название населённых пунктов в России:
 Жолобово — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Жолобово — деревня в Советском районе Кировской области.
 Жолобово — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Жолобово — деревня в Рузском районе Московской области.
 Жолобово — деревня в Горожанской волости Новосокольнического района Псковской области.
 Жолобово — деревня в Первомайской волости Новосокольнического района Псковской области.
 Жолобово — деревня в Угранском районе Смоленской области.